Ерл Джозеф Вотсон (; 12 червня 1979) — американський професійний баскетболіст, виступав за декілька клубів НБА на позиції розігрувача. Після завершення ігрової кар'єри — баскетбольний тренер.

Кар'єра в НБА 
Ерл Вотсон був обраний на драфті 2001 під 39 номером клубом «Сіетл Суперсонікс».

20 липня 2002 Вотсон підписав контракт із «Мемфіс Ґріззліс».

7 липня 2005 Ерл Вотсон підписав контракт із «Денвер Наггетс».

23 лютого 2006 Вотсон перейшов у «Суперсонікс». 6 лютого 2008 Ерл вперше в кар'єрі набрав трипл-дабл — 23 очки, 10 підбирань та 10 результативних передач у грі проти «Сакраменто Кінґс».

28 липня 2009 підписав контракт із «Індіана Пейсерз».

28 вересня 2010 Вотсон підписав контракт із «Юта Джаз».

Статистика кар'єри в НБА

Регулярний сезон 

|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Сіетл Суперсонікс
| 64 || 0 || 15.1 || .453 || .364 || .639 || 1.3 || 2.0 || .9 || .1 || 3.6
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Мемфіс Ґріззліс
| 79 || 2 || 17.3 || .435 || .341 || .721 || 2.1 || 2.8 || 1.1 || .2 || 5.5
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Мемфіс Ґріззліс
| 81 || 14 || 20.6 || .371 || .245 || .652 || 2.2 || 5.0 || 1.1 || .2 || 5.7
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Мемфіс Ґріззліс
| 80 || 14 || 22.6 || .426 || .319 || .659 || 2.1 || 4.5 || 1.0 || .2 || 7.7
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Денвер Наггетс
| 46 || 10 || 21.2 || .429 || .395 || .627 || 1.9 || 3.5 || .8 || .2 || 7.5
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Сіетл Суперсонікс
| 24 || 0 || 25.1 || .432 || .420 || .731 || 3.0 || 5.4 || 1.3 || .1 || 11.5
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Сіетл Суперсонікс
| 77 || 25 || 27.9 || .383 || .329 || .735 || 2.4 || 5.7 || 1.3 || .3 || 9.4
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Сіетл Суперсонікс
| 78 || 73 || 29.1 || .454 || .371 || .766 || 2.9 || 6.8 || .9 || .1 || 10.7
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Оклахома-Сіті Тандер
| 68 || 18 || 26.1 || .384 || .235 || .755 || 2.7 || 5.8 || .7 || .2 || 6.6
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Індіана Пейсерз
| 79 || 52 || 29.4 || .426 || .288 || .710 || 3.0 || 5.1 || 1.3 || .2 || 7.8
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Юта Джаз
| 80 || 13 || 19.6 || .410 || .336 || .671 || 2.3 || 3.5 || .8 || .2 || 4.3
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Юта Джаз
| 50 || 2 || 20.7 || .338 || .192 || .674 || 2.4 || 4.3 || 1.1 || .4 || 3.0
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Юта Джаз
| 48 || 4 || 17.3 || .308 || .179 || .680 || 1.8 || 4.0 || .8 || .2 || 2.0
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Портленд Трейл-Блейзерс
| 24 || 0 || 6.7 || .273 || .286 || 1.000 || .6 || 1.2 || .2 || .0 || 0.5
|-
| style="text-align:left;"| Кар'єра
| style="text-align: left;"|
| 878 || 227 || 22.2 || .411 || .324 || .703 || 2.3 || 4.4 || 1.0 || .2 || 6.4

Плей-оф 

|-
| style="text-align:left;"| 2004
| style="text-align:left;"| Мемфіс Ґріззліс
| 4 || 0 || 15.5 || .533 || .000 || 1.000 || 2.3 || 1.8 || 1.3 || .0 || 4.8
|-
| style="text-align:left;"| 2005
| style="text-align:left;"| Мемфіс Ґріззліс
| 4 || 0 || 18.5 || .333 || .111 || 1.000 || 2.5 || 3.8 || .8 || .3 || 4.8
|-
| align="left" | 2014
| align="left" | Портленд Трейл-Блейзерс
| 4 || 0 || 3.5 || .000 || .000 || .000 || .3 || .3 || .0 || .0 || 0.0
|-
| style="text-align:left;"| Кар'єра
| style="text-align: left;"|
| 12 || 0 || 12.5 || .400 || .077 || 1.000 || 1.7 || 1.9 || .7 || .1 || 3.2

Примітки

Посилання 
 Ерл Вотсон на NBA.com  
 Ерл Вотсон на basketball-reference.com  

Афроамериканські баскетболісти
Розігруючі захисники
Баскетболісти «Сіетл Суперсонікс»
Баскетболісти «Оклахома-Сіті Тандер»
Баскетболісти «Мемфіс Ґріззліс»
Баскетболісти «Денвер Наггетс»
Баскетболісти «Індіана Пейсерз»
Баскетболісти «Юта Джаз»
Баскетболісти «Портленд Трейл-Блейзерс»
Баскетбольні тренери США
Тренери «Фінікс Санз»
Спортсмени з Канзасу